Саджи́л ( — «Терракота») — семейство баллистических ракет средней дальности, разработанное в Иране в 2008—2009 годах. Боевая часть отделяемая.

Саджил-1 
Одноступенчатая твердотопливная ракета первой серии с дальностью 1930 км была испытана 12 ноября 2008 года на космодроме Семнан. Применение на ракете твердотопливного двигателя вместо двигателя на жидких компонентах свидетельствует о значительном прогрессе в области технологий ракетостроения и позволяет Ирану значительно повысить боеготовность стратегических сил за счет уменьшения времени требующегося для подготовки ракеты к пуску, а также улучшить эксплуатационные характеристики ракет, такие как безопасность и простота хранения.

Саджил-2 
Первая ракета второй серии была впервые запущена 20 мая 2009 года. По сравнению с первой серией, её дальность была доведена до 2500 км, уменьшен параметр КВО, а также увеличена скорость на старте. Саджил-2 была также успешно испытана в ходе военных учений «Великий Пророк — IV» 28 сентября 2009 года.

См. также 
 Баллистическая ракета средней дальности
 MGM-31

Примечания

Литература 
 

Ракетное оружие Ирана
Ракеты «земля-земля»
Оружие по алфавиту
Баллистические ракеты